Огонь и лёд:

 «Огонь и лёд» — мультфильм режиссёра Ральфа Бакши 1983 года.
 «Огонь и Лёд: Хроники Драконов» — фильм режиссёра Питофа 2008 года.
 «Огонь и лёд» — книга Эрин Хантер из серии «Коты-Воители».